

Cinema 
 Sapori e dissapori (No Reservations) – film del 2007 diretto da Scott Hicks

Musica 
 No Reservations – album dei Blackfoot del 1975
 No Reservations – album di Apache Indian del 1993